Blaniulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Paul Gervais 1836. Blaniulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlbandsfotingar
Blaniulus